Кочнева — значения:

Женский вариант русской фамилии Кочнев 
 Кочнева, Анастасия Робертовна (род. 1978) — заслуженный мастер спорта России (подводный спорт).
 Кочнева, Елена Витальевна (род. 1989) — российская футболистка.
 Кочнева, Надежда Яковлевна (1927—2012) — советский железнодорожник, общественный деятель, Герой Социалистического Труда (1981).
 Кочнева, Ольга Александровна (род. 1988) — российская шпажистка.
 Кочнева, Параскева Степановна (1890—1939) — святая Русской православной церкви, мученица.

Топоним 
 Кочнева — деревня, Свердловская область, Россия